Данилевичи:

 Данилевичи — дворянский род Великого княжества Литовского.
 Данилевичи — деревня в Дубровском сельсовете Лельчицкого района Гомельской области Беларуси.

См. также 
 Данилевич